A110 peut faire référence à :

Automobiles 
 Alpine A110 (1962), un modèle du constructeur français Alpine ;
 Alpine A110 (2017) , un modèle du constructeur français Alpine ;
  Austin A110 Sheerline, un modèle du constructeur britannique Austin ;
 Austin A110 Westminster, un modèle du constructeur britannique Austin.

Autoroutes 
  Autoroute française A110, projet d’autoroute reliant Chartres à Tours.